Voici une liste des 100 plus grandes îles des lacs de Finlande.

Liste des 100 plus grandes îles lacustres

Bibliographie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Îles de Finlande
 Liste des plus grandes îles maritimes de Finlande

Liens externes 
 

 
Finlande, lacustres
Liste en rapport avec la Finlande